François Marie Borgnis-Desbordes (1769-), homme politique français.
 Gustave Borgnis-Desbordes (1839-1900), général de division français.
  (1895-1982), général de corps d'armée français.

Voir aussi 
 

Borgnis-Desbordes